Туризм в Вологодской области подразделяется на культурно-познавательный, деловой, теплоходный, событийный, экологический туризм, экскурсии. Хорошо сохранились усадебно-парковые комплексы, позволяющие развиваться усадебному туризму.

Через область проходит туристический маршрут «Серебряное ожерелье России».

Описание 

Основная масса туристов посещает Вологду (450 тыс. человек), Кирилловский район (307 тыс. человек) и Череповец (220 тыс. человек). Вологда известна как «город, где резной палисад» — один из главных центров деревянного зодчества России, отличающийся стилевым разнообразием — от классицизма до модерна.

Ферапонтов монастырь с фресками Дионисия включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря находится в Государственном перечне особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и является одним из наиболее посещаемых туристами мест.

15 населённых пунктов имеют яркие градостроительные ансамбли. Среди них: Вологда, Белозерск, Кириллов, Ферапонтово, Тотьма (имеющая свою собственную школу храмового зодчества) и Устюжна.
 
Череповец — это родина художника В. В. Верещагина и его брата Н. В. Верещагина, придумавшего рецепт вологодского масла. В их родовом поместье открыт музей. Под Череповцом находится музей поэта Игоря Северянина, а в Никольском — дом поэта Николая Рубцова.

К природным достопримечательностям относятся Дарвинский государственный заповедник, национальный парк «Русский Север». Под охраной всего находится 8 % области.

Другие достопримечательности связаны с городом Вытегра (Онежские петроглифы), в селе Сизьма и Нюксеница проводят древние духовные обряды, Устье — центр лодочного мастерства, Грязовец — старинный купеческий городок с усадьбами и старинными парками, Тарнога славится производством мёда, Никольск связан с именем писателя Александра Яшина и его «Бобришным Угором». Великий Устюг обрёл известность как родина Деда Мороза.

Выделяется этнокультурными событиями деревня Пожарище Нюксенского района. Вытегорский район обладает двумя уникальными объектами: АтЛеКа, являющимся водоразделом водных систем Атлантического океана, Северного Ледовитого океана и Каспийского моря, а также пятидесятиметровым обрывом на берегу Онежского озера Андома гора. В Вашкинском районе развивается проект «Липин Бор — царство Золотой Рыбки».

По оценке РАН (2007) наиболее развиты с точки зрения туризма Вологда, Череповец, Великоустюгский, Кирилловский, Вологодский районы; среднеразвиты Череповецкий, Тотемский, Грязовецкий и Белозерский районы; имеют низкий уровень развития Усть-Кубинский, Устюженский, Шекснинский, Сокольский, Вытегорский, Бабаевский и Чагодощенский районы; очень низким уровнем развития отмечены
Никольский, Сямженский, Харовский, Междуреченский, Вашкинский, Бабушкинский, Нюксенский, Тарногский, Кадуйский, Кичменгско-Городецкий, Верховажский и Вожегодский районы.

Усадебный туризм 
В области сохранились восемь исторических русских усадеб:

 Усадьба Брянчаниновых
 Усадьба Несвойское
 Усадьба Гальских
 Дом-музей И.А. Милютина

 Дом-музей В.В. Верещагина
 Усадьба Батюшкова и Куприна
 Усадьба Владимировка
 Усадьба Качаловых «Хвалевское»

Событийный туризм

Бабаевский район: 
 Межрегиональный фестиваль вепсской культуры «Древо жизни». Бабаевский район, д. Пяжозеро. Праздник-гуляние в Вепсcкой деревне на берегу легендарного озера. Вепсcкие пирги, вепсcкий фольклор, вепсcкая рыбалка и промыслы. Традиционный праздник, на который едут гости не только с Вологодской области, но и с других волостей.
 «Страна народной куклы». Бабаевский район, Тороповское сельское поселение. Сказочное шоу, встреча с целым городом народных кукол, ателье кукольных нарядов и аксессуаров, зимняя выставка кукольных домиков, дефиле живых кукол.
 Праздник «Народный травник». Бабаевский район, с. Борисово-Судское. Культурно-событийный проект с различными конкурсами (Стогометатели, Конкурс на лучший чайный сервиз, Травник Тары и т.д.), народными играми и забавами.

Бабушкинский район 
 Межрайонный творческий конкурс «Мы и космос». Бабушкинский район с.им. Бабушкина. Конкурс моделирования на космическую тематику, а также конкурс рисунков – плакатов.
 Мероприятия, посвящённые празднованию дня рождения П.И. Беляева. Бабушкинский район с.им. Бабушкина. В рамках программы научно-практическая конференция, палаточный лагерь, фестиваль детей и молодежи «Звёздный дождь», работа туристического маршрута «От сюда в космос пролегли дороги».
 Фестиваль "Спасская ярмарка". Бабушкинский район с.им. Бабушкина. Традиционно проходит Фестиваль русской песни «Костры Леденьги», открытый фестиваль – конкурс «Ваше величество бабушка», выставки народных умельцев, мастер-классы по ТНК.

Белозерский район: 
 Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера» в рамках празднования Дня города. г. Белозерск. Включает в себя праздник воинского мастерства «Белозерская крепость», праздник ремесел «По улице Мостовой», театрализовано-концертные выступления «Былинный город».
 Праздник рыбака «Маэкса – рыбацкое село». Белозерский район, с. Маэкса. Ежегодно в Маэксе во второе воскресенье июля празднуется День Рыбака. Это праздник для профессионалов и любителей рыбалки, для жителей и туристов. Проведение праздника призвано способствовать развитию сельского туризма, развитию комплексного туристского проекта «Государев рыбный двор», сохранению и развитию традиций рыбацкого промысла.
 Фестиваль социального документального кино памяти В.М.Шукшина «Человек в кадре». г. Белозерск. В рамках фестиваля проводятся тематические встречи с деятелями культуры и кино, демонстрация документальных фильмов кинематографистов Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды на социально-значимые темы.
 Фестиваль "Орловские чтения памяти поэта С.С.Орлова", Август. г. Белозерск. Орловские чтения проводятся со дня открытия Дома-музея С. Орлова в Белозерске, в них по традиции принимают участие родные и друзья поэта – известные писатели, поэты, актеры, общественные деятели из разных городов нашей страны, а также жители и гости Белозерска.

Вашкинский район: 
 Праздник "День рождения Золотой Рыбки", июнь. Вашкинский район, с. Липин Бор. Межрайонный детский праздник.

Великоустюгский район: 
 Игра «Школа волшебства Российского Деда Мороза», г. Великий Устюг. Каждому гостю предложена «Зачётная книжка» с перечнем учебных дисциплин, преподаваемых на объектах показа Вотчины Деда Мороза и городских объектах туристского показа. После получения «зачётов» по всем предметам, посетителям выдаются сертификаты о прохождении «Школы волшебства» Российского Деда Мороза с присвоением звания «Начинающий волшебник» и шапка волшебника.
 Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "В гостях у сказки", г. Великий Устюг. Конкурс-фестиваль "В гостях у сказки" - это: - Самые яркие и талантливые артисты со всей страны и из-за рубежа; - Бесплатные мастер-классы от известных деятелей искусства и лучших преподавателей; - Компетентное жюри, которое оценивает выступления участников в 10 номинациях; - Красочный гала-концерт и церемония награждения конкурса-фестиваля; - Новые впечатления и знакомства.
 Экстрим-фестиваль в Великом Устюге, г. Великий Устюг. Экстрим-фестиваль у Деда Мороза – это ежегодный праздник технических видов спорта. На родине Российского Деда Мороза проходит Кубок России по кроссу на снегоходах, Чемпионат России по джип-триалу и Кубок Деда Мороза по кантри-кроссу. Кроме того, в рамках Экстрим-фестиваля пройдут показательные выступления мировых звезд фристайла на снегоходах. В Великий Устюг приезжают профессионалы из Швеции, США и других стран.
 Фестиваль «На полянах Деда Мороза», вотчина Деда Мороза. Всероссийский музыкальный фестиваль детского и молодежного творчества.
 Праздник русского лаптя, июль, вотчина Деда Мороза. В первые выходные июля Дед Мороз приглашает к себе в гости на летний праздник Русского Лаптя! Много чудес готовит Волшебник для своих гостей. Лапти на Вотчине в этот день повсюду: на праздничной Тропе Сказок, на игровых лапотных полянах, на главной сцене.
 Праздник День города, Прокопиевская ярмарка, г. Великий Устюг, площадь Ленина, площадки города, Городской массовый праздник.
 Международная акция «День рождения Деда Мороза», 18.11. Великоустюгский район, вотчина Деда Мороза, праздник "День рождения Деда Мороза» проводится ежегодно 18 ноября, начиная с 2005 года. Мероприятия проходят в форме общегородского театрализованного праздника последовательно на нескольких концертных площадках, улицах и площадях. Ежегодно на праздник съезжаются сказочные герои регионов России и зарубежных стран. Кульминацией праздника становится зажжение Дедом Морозом огней на первой новогодней ёлке в городе Великом Устюге, символизирующее открытие новогоднего периода в России.

Верховажский район: 
 Межрегиональная «Алексеевская ярмарка", август. с. Верховажье. Сохранение историко-культурного наследия Верховажского края, углубление экономической интеграции и культурного сотрудничества, укрепление исторически сложившихся связей между Верховажским районом и соседними регионами.

Вожегодский район: 
 Соревнование «Кубок малыша»,февраль. п. Вожега, лыжный комплекс «Еновка». Областные детские соревнования по лыжным гонкам на призы двукратной Олимпийской чемпионки А. Богалий. «Кубок Малыша» - это два дня упорной борьбы, волнующих стартов, красивых финишей, соревнования с достойнейшими противниками.

г. Вологда: 
 Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», апрель. Выставка направлена на развитие и продвижение программ внутреннего и въездного туризма территорий Северо-Запада России, а также развитие межрегионального сотрудничества между предприятиями туристского бизнеса.
 Ежегодная Международная акция «Ночь музеев», май. Ежегодно город Вологда принимает участие в Международной акции «Ночь музеев». В программе: концерты, колокольный звон, театрализованные представления, мастер-классы, работа всех выставок и экспозиций.
 Фестиваль Театрально-концертный проект «Лето в Кремле». Традиционно каждый год с нечетной нумерацией Вологда становится центром театрального праздника, в котором принимают участие лучшие коллективы России и зарубежья, театры Вологодчины. Каждый год с четной нумерацией зрителей радуют как театральные, так и концертные выступления.
 Фестиваль «Четвертая Вологда». Фестиваль посвящён творчеству писателя Варлаама Шаламова. Одна из главных целей фестиваля - сконцентрировать внимание на примере высоконравственного поведения, образцом которого Варлаам Шаламов был на протяжении всей жизни. Фестиваль объединит разные виды искусств: кино, театр, фотографию, современное искусство.
 Международный фестиваль «Голос ремесел». На сегодняшний день «Голос ремесел» - это единственный фестиваль в России, где в семи конкурсных программах представлена полная палитра традиционных народных промыслов.
 Фестиваль "Дни архитектуры Вологды"  - это, прежде всего, площадка для общения. Вокруг фестиваля собираются архитекторы, защитники наследия, городские власти, журналисты, студенты, городские сообщества».
 Международный фестиваль молодого европейского кино «VOICES». Фестиваль VOICES - Международный фестиваль полнометражных художественных фильмов, стал местом встречи для нового поколения европейских режиссёров. Фестиваль каждый год представляет работы как известных, так и начинающих кинематографистов.
 Выставка "Всемирный конгресс экслибриса в Вологде". Искусство гравированного книжного знака, или экслибрис, хорошо знакомо на Вологодчине еще с начала XX века. Коллекция экслибриса Вологодской областной картинной галереи среди художественных музеев является одной из лучших в стране.
 Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень». Фестиваль посвящён творчеству одного из самых известных поэтов Вологодчины Николаю Михайловичу Рубцову.
 Ежегодный открытый международный фестиваль мультимедийного творчества «Мультиматограф». Фестиваль «Мультиматограф» проводится в Вологде каждую весну с 2004 года. «Мультиматограф»  приобрел широкую популярность в России среди профессиональных сообществ (аниматоров, клип-мэйкеров, видео-артистов), а также далеко за пределами страны. «Мультиматограф» – это место, где стоящие работы находят своего зрителя, а также это возможность для молодых авторов показать себя и свои работы, быть увиденными на большом экране, посоревноваться с профессионалами.
 Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль. Фестиваль ведет отсчет с 1999 года. Вологодская область является родиной выдающегося композитора второй половины XX века Валерия Гаврилина – автора знаменитого балета «Анюта», вокальных и хоровых произведений, музыки к театральным спектаклям и кинофильмам. Имя Валерия Гаврилина проходит сквозной нитью через мероприятия фестиваля: концерты, в которых звучат сочинения композитора, творческие встречи, «Гаврилинский час» научно-практической конференции.
 Международная выставка-ярмарка «Российский лес». «Российский лес» – ежегодная международная выставка-ярмарка, предоставляющая продукцию, услуги и технологию для лесной, целлюлозно-бумажной и деревоперерабатывающей промышленности, а также для предприятий лесопромышленного машиностроения. Тематика выставки-ярмарки охватывает все сегменты лесопромышленного комплекса от лесовосстановления и лесопользования до полной безотходной технологии переработки древесного сырья и процессов изготовления готовых изделий из дерева и его производных.
 «Вологда – Новогодняя столица Русского Севера».

Вологодский район: 
 Традиционный «Праздник коня», д. Ерофейка праздник. Здесь собираются, чтобы увидеть красивое зрелище – соревнования русских троек, поболеть за участников гонок на спортивных мотоциклах, стать свидетелем настоящих состязаний в автогонках и традиционного конкурса самодельной техники – Шоу каракатов. Так же здесь проходят соревнования снежных драндулетов – это увлекательное веселое действо, где главным акцентом выступают самодельные транспортные средства на основе санок, ледянок, ватрушек, оформленные в оригинальных тематиках, весело под музыку спускающиеся с огромной 20 метровой горы.
 Фестиваль электронной музыки Your Extreme Sound,август. с. Стризнево, Ежегодно на территории Центра активного отдыха и туризма «Y.E.S.» Стризнево под открытым небом проходит самый громкий OPEN AIR на территории Северо-Запада России – фестиваль электронной музыки «YOUR EXTREME SOUND». На фестиваль приезжают настоящие звезды электронной музыки из топ-листа России и Мира. На одной площадке собираются лучшие хедлайнеры и поклонники электронной музыки. На территории фестиваля организована зона палаточного городка.

Вытегорский район: 
 Межрегиональный детско-юношеский фестиваль судостроения и судоходства, август. г. Вытегра. Участниками выступают команды школьников из многих регионов. Каждая команда представит презентацию своей деятельности и проведет свой мастер-класс на тему судостроения, судоходства и морской истории. В программе Фестиваля: для участников – соревнования «Школа приключений» и работа образовательного центра «Корабелы Прионежья»; для руководителей клубов – круглый стол.

Кадуйский район: 
 Областные сельские летние спортивные игры «Вологодские зори».

Кирилловский район: 
 Прусской зимы «Зимняя крепость». В программе: фестиваль снежных скульптур «Сиверские сказы», игры и развлечения, спортивные состязания, кулачные бои и молодецкие забавы, мастеровые ряды кузнецов, плотников, гончаров.
 Пасхальный фестиваль «Красная горка». Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Возрождение любви и интереса к истории и традициям русской православной культуры, просвещение и благотворительность – главные цели пасхального фестиваля.
 Российско - китайский фестиваль русской песни. Гости Кирилло-Белозерского музея получат прекрасную возможность познакомиться поближе с культурой Китая и услышать в исполнении иностранных гостей хорошо знакомые песни.
 Фестиваль «Кирилло - Белозерская осада». Фестиваль представит русский средневековый город-крепость, жители которого сразятся в битве против польско-литовских захватчиков. Событие, давшее название фестивалю, произошло более четырёх столетий назад и сыграло значительную роль в истории России. Отважные защитники Кирилло-Белозерского монастыря не только выдержали многолетнюю осаду, но и нанесли сокрушительное поражение войскам неприятеля. Всё это и увидят гости фестиваля. Традиционно в реконструкции сражения будут задействованы артиллерия и кавалерия. Зрителей ждут показательные выступления клубов, историческое дефиле и конные турниры, а также концерт средневековой музыки.
 Межрегиональный исторический фестиваль «Сугорье». Кирилловский р-н, причал Кузино. В межрегиональном историческом фестивале «Сугорье» принимают участие клубы исторической реконструкции со всей страны. Программа фестиваля включает в себя масштабную инсценировку штурма древнерусской крепости викингами с волоком ладьи, боевой катапультой, тараном и поединком воевод. Гости фестиваля могут насладиться чарующими звуками средневековых музыкальных инструментов, почувствовать себя в роли кузнеца и гончара, пострелять из лука и арбалета, примерить кольчугу и шлем, побывать на "Княжьем дворе".

Никольский район: 
 Межрегиональная Никольская-Ильинская ярмарка, июль. Межрегиональная Никольская- Ильинская ярмарка - яркий пример возрождения исторически сложившихся традиций. Современная ярмарка - ярчайшее и самое большое событие города Никольска. Число участников праздника достигает десяти тысяч. Шестьсот торговых точек, десятки конкурсов, интерактивные мастер – классы, ретро-площадки. Никольская-Ильинская ярмарка служит развитию межрегиональных культурных связей.
 Межрегиональный фестиваль «Славяне Поюжья», август. Открытие фестиваля знаменуется театрализованным представлением у Древнего Городища и шествием творческих коллективов до Центральной площади. В рамках фестиваля работают сценические площадки и мастер - классы по исконно-русским народным творческим традициям, народному ремеслу и кухне жителей Поюжья. Проводятся песенные, вокальные конкурсы.

Нюксенский район: 
 Всероссийский фестиваль культур «Живая старина», июнь. д. Пожарище, В программе: обрядовое шествие по деревне с традиционными песнями; гуляние около качелей: пляски, хороводы, игры; торговля домашним пивом и пирогами; ярмарка изделий народно-прикладного творчества; братчина на поляне (со своим угощением).

Сокольский район: 
 Областной фестиваль национальных культур народов России "Славься, березовая Русь!", июнь. Большой праздничный концерт с приглашением творческих коллективов из районов Вологодской области с исполненинем песен и танцев разных народов России и бывшего Советского Союза, конкурс рисунков "Мой дом – моя Россия", выставка блюд национальной кухни народов России, игровые площадки с проведением традиционных игр народов России, читальный зал под открытым небом с выставкой книг и журналов разных народов России, конкурсами и викторинами.

Тарногский район: 
 Праздник-ярмарка «Тарнога – столица меда Вологодского края», август. В рамках праздника организуется выставка-продажа изделий народных и художественных промыслов, торговля продовольственными и промышленными товарами, а также фестиваль меда. Работают разнообразные игровые детские и взрослые площадки. В два дня проводится конкурс пчеловодов, ставший высоко популярным среди пчеловодов области.

Тотемский район: 
 Всероссийские Рубцовские чтения, январь. Посвящено дню рождения великого поэта Н.М.Рубцова. Работа по секциям. Встречи с творческими людьми – поэтами, исполнителями песен на стихи Рубцова, художниками.
 Праздник "День русской Америки", июль. г. Тотьма – Калифорния (США). В четвёртое воскресенье июля в Калифорнии, в Форте Росс, основанном тотьмичом Иванов Александровичем Кусковым, празднуется день Русской истории. По аналогии с этим событием тотьмичи решили добавить к череде летних праздников ещё один – День Русской Америки. Театрализованное представление, мастер-классы, телемост с Фортом Росс (Калифорния, США).
 Межрегиональный слет «Школа путешественников Федора Конюхова», август. Соревнования по спортивному ориентированию, скалолазанию, творческие конкурс.
 Фестиваль «Рубцовская осень», сентябрь г. Тотьма, с. Никольское. В рамках областного фестиваля приезд творческих коллективов в Тотьму и с. Никольское. Концертные программы.

Усть – Кубинский район: 
 Праздник лодки День Усть-Кубинского района, июль. Праздник проводится ежегодно во вторые выходные дни июля накануне Дня рыбака. Основными мероприятиями праздника являются - Устьянская Ярмарка, конкурс мастерства по изготовлению лодок, Межрегиональная Устьянская парусная регата для начинающих яхтсменов, конкурс «Устьянская уха», конкурс скульптур из песка, информационно-ознакомительная туритсская выставка и т.д.

Устюженский район: 
 Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле», август. На глазах у зрителей металл под ударами молота превращается в нехитрые гвозди, подковы, или, подчиняясь рукам мастера, изгибается в замысловатые цветочные узоры. Конкурсные работы фестиваля, как правило, становятся украшением Соборной площади города – кованый плетень с башмаками и крынками, старинный фонарь, подкованная блоха, скамейка под сказочным грибом с бабочками и улитками, и символ мира и добра – языческое солнце.

Харовский район: 
 Ежегодный «Праздник Кубенской ухи», июль. Харовский район, д.Сорожино. Праздник проходит на живописном берегу р. Сить. Гостей встречает царь Нептун со своей свитой, приглашает посетить Ярмарку и приобрести разный товар. Проводится конкурс «Сказочные звезды подводного царства». Любителей музыки и танцев приглашаем на концерт и дискотеку. Работают игровые площадки для детей и взрослых. И, конечно, угощение всех желающих ароматной ухой.

Чагодощенский район: 
 Межрайонный фестиваль «Чагода – Родина серых щей», август. Чагода была нанесена на «Вкусную карту России» как родина серых щей. Фестиваль состоит из четырех блоков: 1 блок: творческие выступления участников фестиваля; 2 блок: конкурс кулинарного мастерства «Чагода – родина серых щей» с популяризацией традиций русской кухни, как элемента русской национальной самобытности и культуры; 3 блок: выставка-продажа предметов декоративно-прикладного творчества «Аллея мастеров» с продажей сечек и кадок для рубки крошева для изготовления щей; 4 блок: литературная выставка «Наши щи – лучше не ищи».

г. Череповец 
 VII межрегиональный фестиваль-конкурс юных исполнителей русского романса  «Классические розы» имени Игоря Северянина, март. Пропаганда романса, как жанра музыкального искусства.Популяризация русских национальных традиций, певческой культуры. Выявление и поддержка юных талантливых исполнителей. Содействие росту исполнительской культуры и мастерства солистов. Популяризация творчества поэта Игоря Северянина, поддержка самодеятельных композиторов – авторов романсов на стихи поэта. Привлечение к конкурсу средств массовой информации и широких слоев населения. Участники: учащиеся и преподаватели вокальных отделений музыкальных учебных заведений Северо-Западного региона.
 Милютинские дни, апрель. Пропаганда наследия И.А. Милютина, привлечение внимания к личности и уникальному опыту И.А. Милютина. Участники: официальные лица, научные и музейные работники, преподаватели ЧГУ, горожане и гости города. Музей «Дом И.А. Милютина», Милютинская площадь
 XVI открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Мир танца», апрель. Основной целью Фестиваля является развитие и пропаганда хореографического творчества всех направлений, воспитание художественного и эстетического вкуса молодежи, а также привлечение к участию в самодеятельном художественном творчестве детей и молодежи.
 «Ночь музеев», май. 
 Фестиваль духовной культуры, май. Сохранение и развитие  традиционной народной культуры и православной культуры, как духовной основы национального самосознания. Установление разносторонних связей и сотрудничества Русской Православной Церкви с общественными организациями, учреждениями культуры и образования, органами местного самоуправления и СМИ с целью духовно-нравственного просвещения населения.
 Фестиваль «Рок-Череповец», посвящённый  Александру  Башлачёву. 
 Международный фестиваль молодого европейского кино «VOICES».
 Верещагинские дни, октябрь. Пропаганда наследия братьев В.В. Верещагина и Н.В. Верещагина, осмысление и оценка их деятельности, углубление знаний горожан о родном крае, его прошлом, замечательных людях Вологодчины, популяризация лучших традиций служения обществу. 
 Открытый городской фестиваль традиционной народной и православной культуры «Звонница», ноябрь.

Череповецкий район: 
 Рок-фестиваль «Время колокольчиков», май. Время колокольчиков» крупномасштабный рок-фестиваль с участием музыкантов и коллективов, исполняющих качественную живую музыку, известных рок-музыкантов России, а также многочисленных поклонников самобытного творчества поэта и музыканта А. Башлачёва.
 Фестиваль цветов, август. Цели и задачи: сохранение и развитие традиций усадебной культуры, объединение людей через прекрасное, возвращение усадьбе былого очарования, привлечение новых категорий посетителей.
 Верещагинские дни, октябрь. Пропаганда наследия братьев В.В. Верещагина и Н.В. Верещагина, осмысление и оценка их деятельности, углубление знаний горожан о родном крае, его прошлом, замечательных людях Вологодчины, популяризация лучших традиций служения обществу.
 Открытый фестиваль литературного театра «КОТ- БАЮН», октябрь. Это уникальный проект в России, предполагающий показ камерных и моноспектаклей, в основе которых лежит литературный источник. Культурный проект объединяет хорошую литературу, музыку и театр. В программе принимают участие профессиональные театральные, коллективы. В рамках фестиваля проходят мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, театральной критике, конкурсы чтецов, выставки и многое другое.
 Фестиваль традиционной народной и православной культуры «Звонница», ноябрь. Цели и задачи: сохранение и популяризация местных народных традиций,приобщение подрастающего поколения к ценностям национальной культуры, возрождение и развитие духовных традиций православной культуры
 Всероссийский фестиваль театрального искусства "Золотая маска", ноябрь. Фестиваль «Лучшие спектакли «Золотой маски» в Череповце» в шестой раз открылся в городе металлургов. С 2010 года череповчане посмотрели уже 13 спектаклей ведущих театров России, и каждому из показов сопутствовал аншлаг (билеты втрое дешевле московских).

Шекснинский район: 
 Районная ярмарка «Шексна и XXI век», июль.
 Межрегиональный фестиваль «Деревня – душа России», Комплекс мероприятий ориентирован на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России. Это важно для патриотического, духовно-нравственного и гражданского воспитания личности. Данный проект включает в себя конкурсный отбор заявок участников, съезжий фольклорный праздник ярмарки-выставки, мастер-классы, концерты, праздник народного костюма, молодёжные вечёрки.

Водный туризм 
В географии водных путешествий главную роль играют реки Вологда, Сухона, Юг, Шексна, озера Кубенское, Белое, Ладожское и Рыбинское водохранилище. На 2008 год обслуживание туристов осуществляется на причалах в сёлах Ирма и Горицы, городах Вологде, Череповце и Вытегре.

Санатории 

 Новый источник
 Каменная гора

 Леденгск
 Бобровниково

Промыслы 
 Вологодское кружево
 Северная чернь
 Шемогодская резьба по бересте
 Мороз по жести
 Великоустюгская финифть

Статистика 
В области насчитывается 777 памятников истории и культуры, из них 218 объектов федерального значения, более 3500 объектов культурного наследия, работают 28 музеев (86 сетевых единиц), 5 театров, 6 концертных организаций (2010 год). Культурно-познавательный туризм в область составил 63,2 %, по служебным целям — 19,2 %, отдых в сельской местности — 12,8 %, лечебно-оздоровительное направление — 4,8 % (2011). Культурно-познавательный и деловой туризм в Вологду составляет 53 % и 43 % соответственно.

В 1986 году Вологодскую область посетил 1 млн туристов. В 2012 году — около 2 млн человек, к 2018 году планируется перейти порог в 3 млн человек.

См. также 
 Вологодская область
 Дед Мороз
 Музеи Вологды

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный портал о туризме в Вологодской области

Экономика Вологодской области
Вологодская область